Meadowood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadowood (Alabama)
 Meadowood (Delaware)
 Meadowood (Maryland)
 Meadowood (Pennsylvania)